Чепинци — название населённых пунктов в Болгарии:

 Чепинци — село в Смолянской области.
 Чепинци — село в области София.